Melampsora är ett släkte av svampar. Melampsora ingår i familjen Melampsoraceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Melampsora